Стена любви (, ) — стена размером 40 квадратных метров в сквере Жана Риктюса на Монмартре, Париж, Франция.

Стена была создана в 2000 году каллиграфом Федериком Бароном и художником Клэром Кито и состоит из 612 плиток эмалированной лавы, на которых написана фраза «Я люблю тебя» 311 раз на 250 языках. Размер каждой плитки 21,0 × 29,7 см. Красные брызги на стене символизируют части разбитого сердца. Открытие состоялось 15 октября 2000 года.

Стена бесплатна для посещений.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт на английском языке
 http://www.travelfranceonline.com/wall-of-love-mur-des-je-taime-montmartre/
 http://en.parisinfo.com/paris-museum-monument/71253/Le-mur-des-je-t%27aime

Здания и сооружения, построенные в 2000 году
Монмартр
Достопримечательности Парижа
Любовь
Появились в 2000 году во Франции